Colorado (ze španělského červený) může znamenat:

místopisné jméno
 Colorado – stát USA
 Colorado (řeka) – více řek v Severní a Jižní Americe
 Colorado (poušť) – poušť v Kalifornii v USA

jiný význam
 Colorado (politická strana v Uruguayi)
 Colorado (politická strana v Paraguayi)
 Colorado (jazyk) – jazyk v Ekvádoru
 Colorado (album, Kabát) – album skupiny Kabát z roku 1994, které obsahuje i stejnojmennou píseň
 Colorado (album, Neil Young) – album hudebníka Neila Younga
 Chevrolet Colorado – typ amerického auta

Rozcestníky - místopisné jméno